

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Чемпионат России

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок России

Сезон 1999/2000

Сезон 2000/2001 

2000
Анжи
Чемпионат России по футболу 2000